Paul-Henri Mathieu, jugador de tennis de França
 PHM Pegasus (de l'acrònim en anglès Patrol Hydrofoil Missile), videojoc de simulació de vaixell desenvolupat per Electronic Arts
 PHM també és el tíquer a la Borsa de Madrid de PharmaMar, empresa farmacèutica d'Espanya
 Phm també és l'abreviatura de la perhamita, mineral de la classe dels fosfats
 phm també és l'abreviatura de l'American Journal of Physical Medicine and Rehabilitation, revista científica de referència en Medicina